Formuła 3000 Sezon 2004 - dwudziesty i ostatni sezon Formuły 3000. Rozpoczął się 24 kwietnia na torze Autodromo Enzo e Dino Ferrari w miejscowości Imola, a zakończył również we Włoszech, na torze Monza. Tytuł w klasyfikacji kierowców zdobył Włoch Vitantonio Liuzzi, a wśród zespołów - brytyjska ekipa Arden International.

Zespoły i ich kierowcy

Kalendarz

Tablica wyników

Klasyfikacja kierowców

Klasyfikacja zespołów 
Przyznawana po raz pierwszy.

|}
Uwagi:
 Wszystkie zespoły używały nadwozi Lola B02/50, silników Zytek-Judd KV i opon Avon.
 

2004 w sportach motorowych
2004